Gerke ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Gerke (* 1974), deutsche Schauspielerin und Malerin
 Christoph Gerke (1628–1714), deutscher Chronist und Politiker, Bürgermeister von Braunschweig
 David Gerke (* 1985), Schweizer Politiker (Grüne)
 Ernst Gerke (1909–1982), deutscher Jurist, Gestapobeamter und SS-Führer
 Ernst-Otto Gerke (1927–2008), deutscher Germanist
 Friedrich Gerke (1900–1966), deutscher Archäologe und Kunsthistoriker
 Friedrich Clemens Gerke (1801–1888), deutscher Schriftsteller, Musiker und Elektrotechniker

 Josef Gerke (1909–1977), deutscher Mediziner
 Karl Gerke  (1904–2002), deutscher Geodät
 Michael Gerke (* 20. Jahrhundert), deutscher Behindertensportler
 Oliver Gerke (* 1973), deutscher Künstler, Comiczeichner und Autor
 Otto Gerke (1878–1943), Arzt, Direktor der Kreispflegeanstalt Hub, Rastatt; dort verantwortlich für die „Aktion T4“ 
 Rudolf Gerke (1848–1912), deutscher Geodät
 Wilfried Gerke (* 1944), deutscher Autor
 Wolfgang Gerke (* 1944), deutscher Ökonom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Geerken
 Gehrcke
 Gehrke
 Gercke
 Gerken